

Griekse mythologie
Aletes (zoon van Aegisthus), die werd gedood door Orestes 
Aletes (Aeneis karakter), een counselor afgebeeld in de Aeneis 
Aletes (zoon van Hippotes), een van de Heracleidae 
Aletes (zoon van Icarius)

Biologie
Aletes (plant), een plantengeslacht 
Aletes (mijt), een geslacht van mijten